CSA kan syfta på

 CSA – ett svenskt riksförbund för upplysning om behovet av socialpolitiska reforme, se Centralförbundet för Socialt Arbete
 CSA – en kortvarig statsbildning i Nordamerika mellan 1861 och 1865 Confederated States of America, se Amerikas konfedererade stater
 CSA – Tjeckoslovakiens nationella flygbolag Československé státní aerolinie, se Československé Aerolinie
 CSA – det franska kontrollorganet för etermedia, se Conseil supérieure de l'audiovisuel
 CSA – den kanadensiska regeringens avdelning ansvarig för Kanadas rymdprogram, se Canadian Space Agency
 Csa – Köppens klimatklassifikations kod för Medelhavsklimat
 CSA – inom finanshandel är ett valfritt tillägg till standardavtalet (ISDA Master Agreement), se Credit Support Annex 
 CSA – Svenska Arkeologiska Samfundet tidskrift Current Swedish Archaeology